Пиниљо има више значења:

 Пиниљо (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пиниљо (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику